Trepça (Kosowo) – wieś w Kosowie
 Trepça – wieś w Albanii w gminie Melan